Генри Томас Эллетт (8 марта 1812 — 15 октября 1887) был юристом, политиком, судьей и представителем США от штата Миссисипи.

Политики США XIX века